Bayernliga 1978/79 bezeichnet:

 Fußball-Bayernliga 1978/79
 Handball-Bayernliga 1978/79